Bildnis eines jungen Mannes ist der Titel von:

 Bildnis eines jungen Mannes von Leonardo da Vinci oder seiner Schule, siehe Bildnis eines Musikers
 Bildnis eines jungen Mannes (Dürer) von Albrecht Dürer
 Bildnis eines jungen Mannes (Rembrandt) von Rembrandt